Dabaga steht für:
 Dabaga,  Landgemeinde im Departement Tchirozérine in Niger
 Dabaga (Iringa), Hochebene in der Region Iringa in Tansania
 Dagoba, singhalesische Bezeichnung für ein buddhistisches Bauwerk, siehe Stupa